Кубок африканських націй 1998 року — 21-ша континентальна футбольна першість, організована Африканською конфедерацією футболу. Змагання проходили з 7 лютого по 28 лютого 1998 року в Буркіна-Фасо.

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Плей-оф 
{| width="100%" border=0
|- align="left"
|

Бомбардири 

1998
1998 у футболі
Футбол у Буркіна-Фасо
Лютий 1998
1998 у спорті Буркіна-Фасо